Хірургічні захворювання — захворювання, що потребують хірургічного лікування за допомогою хірургічного втручання.

Види хірургічних захворювань:
 Травми.
 Запальні захворювання м'яких тканин і внутрішніх органів.
 Пухлини (доброякісні і злоякісні).
 Некрози.
 Вроджені та набуті вади розвитку органів.
 Паразитарні захворювання, що вимагають хірургічного лікування.
 Суміжні захворювання, які лікують і терапевти, і хірурги в залежності від стадії хвороби і можливих ускладнень.

Див. також 
 Список хірургічних захворювань

Література 
 Лекції з госпітальної хірургії: Навч. посіб. у 3 т. : Т. 3 : Хірургічні хвороби / [Мішалов В. Г., Бурка А. О., Кобза І. І. та ін.]. — К. : Асканія , 2008. — 493 с. (С.?)

Посилання 
 Хірургічні хвороби — на сайті Хвороби та лікування.
 Хірургічні інфекційні захворювання.
 Сучасна хірургія